Дзамбола́т Анато́льевич Цалла́гов () — российский футболист, полузащитник клуба «Кубань». Двоюродный брат Ибрагима Цаллагова.

Биография 
Воспитанник московского «Локомотива».

В начале 2021 года присоединился к «Дайнаве». 2 апреля 2021 года провел свой первый матч в А Лиге. В матче против «Ритеряя» вышел на замену на 73-й минуте.

Зимой 2022 года прошёл три учебно-тренировочных сбора с московским «Торпедо», но по итогу переход не состоялся.

22 февраля 2022 года на правах аренды присоединился к «СКА-Хабаровск».

12 июля 2022 года подписал двухлетний контракт с московским «Торпедо». 5 сентября 2022 года контракт был расторгнут.

20 сентября 2022 года в статусе свободного агента пополнил «Кубань».

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Локомотив-Казанка»
Игроки ФК «Дайнава»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Кубань» (2018)